Гран-при Великобритании 2020 года () — четвёртый этап чемпионата мира 2020 года по автогонкам в классе «Формула-1». Прошёл «в закрытом режиме» (без зрителей) с 31 июля по 2 августа на трассе «Сильверстоун» в Силверстоне, Англия, Великобритания. Это 75-й Гран-при Великобритании в истории (71-й в рамках чемпионатов мира «Формулы-1») и 55-й на трассе «Сильверстоун». Также это первый из двух этапов, которые прошли на этой трассе подряд: Гран-при 70-летия был проведён с 7 по 9 августа.

Поул с временем 1:24,303 выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes, установив новый абсолютный рекорд трассы.

Победу, лидируя от старта до финиша, также одержал Хэмилтон. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, он же установил быстрейший круг гонки. Третьим финишировал Шарль Леклер на Ferrari.

Подтверждённые участники 
Первоначальный список участников Гран-при был идентичен списку участников сезона, без замены гонщиков для свободных заездов или гонки. Но 30 июня тест Серхио Переса на COVID-19 показал положительный результат, из-за чего он был отстранён от участия в этапе. Его место в Racing Point на этом Гран-при занял Нико Хюлькенберг.

Шины 

Pirelli привезли следующие составы шин: С1, С2 и С3, которые используются в роли Hard, Medium и Soft соответственно.

Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: 2 комплекта Hard, 3 комплекта Medium и 8 комплектов Soft.

Свободные заезды 
В первой сессии на после двух кругов машине Себастьяна Феттеля возникли неполадки с интеркулером, из-за чего он пропустил тренировку. Через 23 минуты после начала сессии в повороте Luffield Кими Райкконен вылетел в гравий. Через 24 минуты после начала сессии у Антонио Джовинацци произошёл разворот, после которого он добрался до боксов команды. Но на трассе находились обломки, куски резины и гравий, из-за чего сессию на 12 минут остановили красными флагами для уборки трассы, после чего продолжили. Лучшее время показал Макс Ферстаппен на Red Bull, второе — Льюис Хэмилтон на Mercedes, третьим стал Лэнс Стролл на Racing Point.

Во второй сессии Себастьяну Феттелю пришлось вернуться в боксы из-за нестабильных элементов в кокпите. Через 44 минуты после начала сессии Александр Албон сильно разбил машину в повороте Stowe. Из-за показаний датчика опасной перегрузки он был отправлен в медицинский центр. Через 10 минут, которые заняла эвакуация машины, сессия продолжилась. Николас Латифи после завершения сессии вылетел в Stowe, но аварий или контакта с барьерами не последовало. Лучшее время показал Лэнс Стролл на Racing Point, второе — Александр Албон на Red Bull, третьим стал Валттери Боттас на Mercedes.

В третьей сессии на машине Александра Албона проявились неполадки с накопителем энергии, из-за которых он смог выехать только во время финальных 15 минут практики. Все лучшие круги сессии были поставлены на шинах состава Soft. Лучшее время показал Валттери Боттас на Mercedes, второе — его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +22 °С, трасса +40…38 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:31,807
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии

Гонка
Источники:

Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21 °C, трасса +41…40 °C

Описание 
На втором круге машина Магнуссена после контакта с Албоном потеряла переднее левое колесо, что привело к появлению автомобиля безопасности. Албон впоследствии был наказан пятисекундным штрафом. На 13-м круге из-за прокола заднего правого колеса вылетел Квят, из-за чего вновь выехал автомобиль безопасности. Пятисекундный штраф получил Джовинацци, державший слишком низкий темп за машиной безопасности.

На последних кругах на нескольких машинах начали расслаиваться шины Pirelli. На 50-м круге разрушилась передняя левая шина на машине Боттаса. Шедший вторым финн после заезда в боксы вернулся за пределами первой десятки. На 51-м круге расслоилась шина у Хэмилтона, который сбавил темп. Ферстаппен свернул в боксы за свежим комплектом, так как имел достаточный отрыв от третьего места. На 51-м круге лопнуло переднее левое колесо на машине Сайнса, который сменил резину. На последнем круге покрышка на машине Хэмилтона расслоилась окончательно, но он успел финишировать первым на трёх колёсах.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:27,097, поставлен на 52 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также 

 
 
 Гран-при 70-летия

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Сильверстоун

Гран-при Великобритании
Спорт в Великобритании в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Август 2020 года
2020 год в Великобритании